TransLogistica Poland – Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie organizowane od 2013 roku cyklicznie co roku w listopadzie na terenie EXPO XXI Warszawa.

W latach 2013–2015 targi odbywały się pod nazwą „TransPoland”.

Największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie biznesowe poświęcone branży transport – spedycja – logistyka.

W 2019 roku w targach udział wzięło 285 wystawców oraz przeszło 8000 uczestników z 61 państw.

Profil wystawców 

 Zintegrowane usługi logistyczne, 3PL, 4PL, 5PL
 Logistyka i magazynowanie
 Spedycja
 Transport drogowy, kolejowy, morski, lotniczy
 Transport intermodalny, multimodalny
 Porty morskie, terminale kontenerowe, porty lotnicze
 Giełdy ładunków, giełdy transportowe
 Telematyka, systemy IT, komunikacja
 Zarządzanie transportem, TMS, zarządzanie flotą, rozliczanie czasu pracy
 Systemy poboru opłat drogowych
 Karty paliwowe, paliwa i usługi pokrewne
 Tabor transportowy, części i materiały eksploatacyjne
 Centra logistyczne i dystrybucyjne, magazyny, deweloperzy magazynowi
 Wyposażenie i zarządzanie magazynem, WMS
 Zarządzenie łańcuchem dostaw, SCM
 Usługi celne, podatkowe, finansowe, ubezpieczenia
 Stowarzyszenia, organizacje, instytucje
 Doradztwo, szkolenia, edukacja
 Pozostałe usługi

Profil odwiedzających 

 Firmy produkcyjne, sieci handlowe, dystrybutorzy, importerzy, eksporterzy korzystający i poszukujący usług w zakresie transportu, spedycji i logistyki.
 Firmy transportowe, przewoźnicy
 Operatorzy logistyczni
 Spedytorzy
 Właściciele flot pojazdów i taboru transportowego
 Firmy kurierskie
 Porty morskie, lotnicze i terminale przeładunkowe
 Centra logistyczne, hale i magazyny

Wydarzenia towarzyszące 
Podczas targów odbywają się wydarzenia takie jak:
 Przyjazny Pracodawca TSL – ogólnopolski plebiscyt mający na celu nagrodzenie i promowanie pracodawców, którzy w wyróżniający się sposób dbają o stabilność i rozwój miejsc pracy oraz o rozwój swoich pracowników.
 Networking Logistyczny – bezpłatna platforma wymiany kontaktów biznesowych. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych, handlowych, którzy korzystają lub poszukują rozwiązań w zakresie transportu, spedycji, logistyki i magazynowania.
 Targi Pracy TSL – pierwsze ogólnopolskie targi pracy poświęcone branży Transport – Spedycja – Logistyka.

Organizator 
Organizatorem targów jest Lentewenc Sp. z o.o., część ITE Group, która specjalizuje się w organizacji targów i konferencji w kanale business-to-business w kluczowych sektorach przemysłu.

Przypisy 

Imprezy targowe
Transport w Polsce